W sezonie 2001/2002 rozegrano 17. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 15 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna SS Cosmos. Nowym mistrzem San Marino został zespół FC Domagnano.

Wyniki sezonu

Grupa A

Grupa B

Wyniki play-off

Pierwsza runda 
 S.S. Pennarossa 1-2 S.C. Faetano
 F.C. Domagnano 4-2 A.C. Libertas

Druga runda 
 S.P. Cailungo 3-0 S.C. Faetano
 S.S. Cosmos 1-0 F.C. Domagnano

Trzecia runda 
 S.C. Faetano 1-2 A.C. Libertas
 F.C. Domagnano 1-0 S.S. Pennarossa

Czwarta runda 
 S.P. Cailungo 2-1 S.S. Cosmos
 A.C. Libertas 1-3 F.C. Domagnano

Półfinał 
 S.S. Cosmos 0-1 F.C. Domagnano

Finał 
 S.P. Cailungo 0-1 F.C. Domagnano

Bibliografia 
 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2001 w San Marino
2002 w San Marino